

Cinema 
 A Question of Identity – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 A Question of Identity – film del 1914 diretto da Charles Brabin

Televisione 
 A Question of Identity – episodio del 1992 della serie TV Crime Story
 A Question of Identity – episodio del 1993 della serie TV Metropolitan Police